Лі Сяопен — китайський політик, міністр транспорту в уряді Лі Кецяна.
 Лі Сяопен — китайський спортсмен-гімнаст.
 Лі Сяопен — китайський спортсмен-футболіст.